Seznam občin departmaja Saône-et-Loire zajema 573 občin.

(CUCM) Communauté urbaine Creusot-Montceau, ustanovljena leta 1970.
(CAC) Communauté d'agglomération Chalon Val de Bourgogne, ustanovljena leta 2001.

Saône-et-Loire